17-й Чемпионат Европы по гребле на байдарках и каноэ прошёл с 29 по 31 июля 2005 года в польском городе Познань.

Результаты

Мужчины

Каноэ

Байдарки

Женщины

Байдарка

Медальный зачёт

Ссылки 
 Результаты чемпионата Европы по гребле на байдарках и каноэ 2005 года

Чемпионаты Европы по гребле на байдарках и каноэ
Чемпионаты Европы в Польше
Июль 2005 года
Международные спортивные соревнования в Познани
Спорт в Польше в 2005 году
гребля на байдарках и каноэ